Microsoft Train Simulator (также известный как MSTS) — железнодорожный симулятор для Microsoft Windows, выпущенный в июле 2001. Разработан британской компанией Kuju Entertainment.

19 января 2007 Microsoft заявила о начале разработки , который будет основан на платформе Microsoft Flight Simulator X. 23 января 2009 года Microsoft объявила о закрытии ACES Studio, разрабатывавшей  Flight Simulator и игру Train Simulator 2. Разработка Train Simulator 2 остановлена и завершена не будет.

Об игре

Предустановленные маршруты 
В MSTS имеются 6 стандартных маршрутов:
 Линия Сеттл — Карлайл (Великобритания)
 Инсбрук — Св. Антон (Австрия)
 Линия Хисацу (Япония)
 Перевал Марайас (США)
 Северо-Восточный коридор (США)
 Токио — Хаконе (Япония)

Предустановленный подвижной состав (ПС) 
Паровозы:
 LNER Class A3 4472 Flying Scotsman (Англия)
 Gölsdorf 380 (Австрия)
Дизельные локомотивы:
 BNSF Dash 9-44CW (США)
 BNSF GP38 (США)
Электрические локомотивы:
 Acela Express (США)
 HHP-8 Double Cab (США)
Моторвагонный ПС:
 KIHA 31 (Япония)
 Odakyu 2000 series (Япония)
 Odakyu 7000 series LSE (Япония)

Дополнительные локомотивы 
(доступны для бесплатного скачивания на официальном сайте игры)

 British Rail Class 50 (Англия)
 BNSF SD40-2 (США)

ПС, управляемый компьютером 
(недоступен для игрока) 

Паровозы:

 LMS Royal Scot (Англия)
 GWR 4073 Pendennis Castle (Англия)
 Gölsdorf 310 (Австрия)

Дизельные локомотивы:

 Genesis (США)
 BNSF SD40 (США)
 KiHa 140 (Япония) 

Электрические локомотивы:

 E60 Metroliner (США)
 Odakyu 30000 series EXE (Япония)

Как и в других ЖД-симуляторах, в игру можно добавлять новые локомотивы, маршруты и объекты, скачанные с сайтов, посвящённых MSTS.

Отзывы в прессе

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Российский сайт, посвящённый MSTS
 Российские дополнения для MSTS
 Украинский русскоязычный сайт, посвящённый MSTS

Железнодорожные симуляторы
Компьютерные игры, изданные Xbox Game Studios
Игры для Windows